Доггер-банка - найбільша піщана мілина в Північному морі, за 100 км на схід від берега Англії
 Доггер - середній відділ Юрського періоду